Johann von Venningen ist der Name folgender Personen:

* Johann von Venningen (Faut) († 1425), deutscher Reichsritter und Vogt
 Johann von Venningen (Hofmeister) († 1432), deutscher Reichsritter und Hofmeister
 Johann von Venningen (Vitztum) († 1444), deutscher Reichsritter und Vitztum
 Johann V. von Venningen († 1478), Bischof von Basel und Universitätsgründer